Muziek
 Claudio Monteverdi, 1567 - 1643, een Italiaanse componist
 Ensembles met de naam Monteverdi, Monteverdi (verwijst naar de naam van de componist), als onderdeel van de naam van een koor of instrumentaal ensemble
 Monteverdi-orgel, een orgel met houten pijpen
 Monteverditriller, een veelvuldig herhaalde toon in gezongen muziek
 Monteverdi-koor Hamburg, een Duits concertkoor

 Transport
 Peter Monteverdi, 1934 - 1998, een Zwitserse autobouwer
 Automobile Monteverdi, een Zwitsers automerk
 Monteverdi (spoorwegen), internationale trein Genève–Venetië

 Diversen
 Monteverdi Marittimo, een gemeente in Italië